Marie Beatrix Rakouská-d'Este (celým jménem: Maria Beatrix Anna Felicitas Zita Charlotte Adelheid Christina Elisabeth Gennara; * 11. prosince 1954, Boulogne-Billancourt) je arcivévodkyně rakouská, jako vnučka posledního rakouského císaře a krále Karla I. princezna uherská a česká, provdaná hraběnka z Arco-Zinnebergu.

Život 

Narodila se 11. prosince 1954 ve francouzském Boulogne-Billancourtu jako první dítě arcivévody Roberta Rakouského-d'Este a arcivévodkyně Markéty Savojské z Aosty.

Dne 31. března 1980 (civilní sňatek) se v Sankt Martin im Innkreis provdala za Ripranda, hraběte z Arco-Zinneberg, syna Maria Ulricha, hraběte z Arco-Zinneberg a Marie Terezie hraběnky z Preysing-Lichtenegg-Moosu. Církevní sňatek se uskutečnil 26. dubna 1980 v Chartres. Manželé mají šest dětí:
 hraběnka Anna Theresa Marie (* 1981)
 hraběnka Margherita Ginevra (* 1983)
 hraběnka Olympia (* 1988)
 hraběnka Maximiliana Aimee (* 1990)
 hraběnka Marie-Gabrielle (* 1992)
 hraběnka Georgiana (* 1997)

Roku 1998 Marie Beatrix s manželem Riprandem von und zu Arco-Zinneberg koupili od příbuzných z rodu Lobkowiczů hrad Vysoký Chlumec. Oba manželé žijí částečně v Bavorsku a v Praze, Vysoký Chlumec využívají jako letní sídlo. Manželé Arco-Zinnerbergovi se také zapojili do společenského života v obci Vysoký Chlumec, kde podpořili finančně místní základní školu a v roce 2001 se stali hlavními iniciátory založení nadačního fondu Patronát Sedlčansko, který se zaměřuje na opravu kulturních památek a podporu lidových tradic a kulturního dědictví Sedlčanska v duchu křesťanských hodnot.

Tituly a oslovení 
 11. prosince 1954 – 31. března 1980: Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně Marie Beatrix Rakouská-d'Este, královská princezna uherská a česká, princezna modenská
 od 31. března 1980: Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně Marie Beatrix Rakouská-d'Este, královská princezna uherská a česká, princezna modenská, hraběnka choť z Arco-Zinnebergu

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
  Geneall
  Rodovid

Arcivévodkyně
Rakouští-Este
Hraběnky z Arco-Zinnebergu
Narození 11. prosince
Narození v roce 1954
Narození v Boulogne-Billancourtu
Ženy
Žijící lidé